Jesús Fernández Oceja (1974) olimpiai bronzérmes spanyol kézilabdázó
 Jesús Fernández Hernández (1975) spanyol válogatott kosárlabdázó
 Jesús Fernández Collado (1988) spanyol labdarúgó